Chitrakoot kan syfta på följande platser: 

Chitrakoot (distrikt), Uttar Pradesh, Indien
Chitrakoot Dham, distrikthuvudort
Chitrakoot Airport
Chitrakoot District, Uttar Pradesh, Indien